Maharjan ist der Nachname von:
 Bal Gopal Maharjan, nepalesischer Fußballtrainer
 Nabindra Maharjan (* 1977), nepalesischer Fußballschiedsrichter
 Narayan Gopal Maharjan, nepalesischer Mountainbikefahrer
 Pradeep Maharjan, nepalesischer Fußballspieler